Cette page contient les pages d'homonymie de Menaud, Meneau et de Menaude.

Patronyme 

 Joseph Henri Menaud de Bazignan (1740-1821), colonel français de la Révolution et de l’Empire.

Littérature 

 Menaud, maître-draveur, un roman de Félix-Antoine Savard

Toponyme 

 Menaude, ruisseau français du département de la Corrèze.
 Menauds Les, Village de la commune de Manzac-sur-Vern du département de la Dordogne.

Voir aussi 

 Meneau, élément structural vertical en pierre de taille, bois ou fer qui divise la baie d’une fenêtre ou d’une porte